peut désigner :
  de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Biélorussie)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'artillerie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale (France)
  (Pologne)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Yougoslavie)